Eine Stadt mit Komitatsrecht (ungarisch megyei jogú város) ist eine Stadt in Ungarn, die  Funktionen und Kompetenzen des Komitats in eigener Zuständigkeit übernimmt. Seit 1. Mai 2022 hat Ungarn 25 Städte mit Komitatsrecht: alle Komitatssitze und sieben weitere Städte. Die Hauptstadt Budapest hat seit ihrer Gründung eine besondere rechtliche Stellung unter den ungarischen Städten; sie gehört keinem Komitat an.

Liste der Städte 
Die Liste ist folgende. Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2015.

Einzelnachweise 

 
Subnationale Politik (Ungarn)
Recht (Ungarn)